Ischnotrachelus är ett släkte av skalbaggar. Ischnotrachelus ingår i familjen vivlar.

Dottertaxa till Ischnotrachelus, i alfabetisk ordning 

 Ischnotrachelus abnormis
 Ischnotrachelus affinis
 Ischnotrachelus alternans
 Ischnotrachelus ancoralis
 Ischnotrachelus apicalis
 Ischnotrachelus argentatus
 Ischnotrachelus aspericollis
 Ischnotrachelus aureolus
 Ischnotrachelus bellus
 Ischnotrachelus brunneus
 Ischnotrachelus burgeoni
 Ischnotrachelus calochloris
 Ischnotrachelus cinerarius
 Ischnotrachelus concinnus
 Ischnotrachelus crux
 Ischnotrachelus curtus
 Ischnotrachelus dissimulator
 Ischnotrachelus dorsalis
 Ischnotrachelus elegans
 Ischnotrachelus elongatus
 Ischnotrachelus fastidiosus
 Ischnotrachelus galamensis
 Ischnotrachelus gentilis
 Ischnotrachelus granulicollis
 Ischnotrachelus humeralis
 Ischnotrachelus humilis
 Ischnotrachelus ichnomioides
 Ischnotrachelus immundus
 Ischnotrachelus inconstans
 Ischnotrachelus inermis
 Ischnotrachelus ischnomias
 Ischnotrachelus ligneus
 Ischnotrachelus longicollis
 Ischnotrachelus maior
 Ischnotrachelus marginipennis
 Ischnotrachelus maynei
 Ischnotrachelus micans
 Ischnotrachelus modestus
 Ischnotrachelus mutabilis
 Ischnotrachelus nanus
 Ischnotrachelus oculatus
 Ischnotrachelus ogouensis
 Ischnotrachelus plicatus
 Ischnotrachelus privignus
 Ischnotrachelus satelles
 Ischnotrachelus scutellaris
 Ischnotrachelus setarius
 Ischnotrachelus setosus
 Ischnotrachelus solitus
 Ischnotrachelus spinicollis
 Ischnotrachelus spurius
 Ischnotrachelus submaculosus
 Ischnotrachelus theobromae
 Ischnotrachelus thomsoni
 Ischnotrachelus trilineatus
 Ischnotrachelus tuberculifer
 Ischnotrachelus uelensis
 Ischnotrachelus uniformis
 Ischnotrachelus variegatus
 Ischnotrachelus vicinus
 Ischnotrachelus vinaceus
 Ischnotrachelus viridanus
 Ischnotrachelus viridipallens
 Ischnotrachelus viridipennis
 Ischnotrachelus viridisparsus

Källor 

Vivlar
Ischnotrachelus